Les Championnats du monde de kayak-polo 2022 sont la quatorzième édition de la compétition mondiale. Organisés par la Fédération internationale de canoë, ils se déroulent du 16 au 21 août 2022 sur la base de nautique de Saint-Omer, en France. 
La compétition regroupe les championnats du monde masculins et féminins sénior, et masculins et féminins espoirs (moins de 21 ans). Vingt-cinq nations chez les hommes et dix-sept chez les femmes sont engagés dans la compétition.

Tableau des médailles

Équipes engagées

Résultats

Tournoi Hommes Séniors

Premier tour 

Le premier tour se compose de 6 groupes de 3 ou 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 3ème et 4èmes poursuivent dans des poules de classement.

Groupe MA

Groupe MB

Groupe MC

Groupe MD

Groupe ME

Groupe MF

Deuxième tour 

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème et 4ème de chaque groupe se disputent les places 5 à 8. 
Les équipes classées 5ème et 6ème de chaque groupe se disputent les places 9 à 12. 

Groupe MO

Groupe MP

Classement places 5 à 21 

Les poules de classement pour les places 13 à 21 se composent de 4 et 5 équipes. 
Les équipes classées 1ère de chaque groupe se disputent la 13ème place. 
Les équipes classées 2ème et 3ème de chaque groupe disputent les places 15 à 18. 
Les deux équipes classées 4ème de chaque groupe se disputent la 19ème place. 
L'équipe classée 5ème du groupe de 5 termine 21ème du tournoi.

Groupe MR

Groupe MS

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Tournoi Femmes Séniors

Premier tour 

Le premier tour se compose de 4 groupes de 4 équipes. Les 3 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 4èmes poursuivent dans un groupe de classement.

Groupe WA

Groupe WB

Groupe WC

Groupe WD

Deuxième tour 

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème et 4ème de chaque groupe se disputent les places 5 à 8. 
Les équipes classées 5ème et 6ème de chaque groupe se disputent les places 9 à 12. 

Groupe WO

Groupe WP

Classement places 5 à 16

Les équipes non qualifiées pour le deuxième tour disputent une poule de classement pour les places 13 à 16.

Groupe WR

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Tournoi Hommes Espoirs

Premier tour 

Le premier tour se compose de 4 groupes de 4 ou 5 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe  de 4 et les 3 premières équipes classées de chaque groupe de 5 sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Lee reste des équipes classées poursuivent dans des poules de classement.

Groupe UA

Groupe UB

Groupe UC

Groupe UD

Deuxième tour 

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. 
Les deux équipes classées 3ème de chaque groupe se disputent la 5ème place. 
Les deux équipes classées 4ème de chaque groupe se disputent la 7ème place. 
Les deux équipes classées 5ème de chaque groupe se disputent la 9ème place. 
Les deux équipes classées 6ème de chaque groupe se disputent la 11ème place. 

Groupe UO

Groupe UP

Classement places 5 à 18 

Les poules de classement pour les places 13 à 18 se composent de 3 équipes chacune. 
Les deux premiers de chaque groupe se disputent les places 13 à 16. 
Les deux équipes classées 3ème de chaque groupe se disputent la 17ème place. 

Groupe UR

Groupe US

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Tournoi Femmes Espoirs

Premier tour 

La compétition est sous forme de poule unique dont les 4 premières équipes classées se qualifient pour les demi-finales. 
Les équipes classées 5ème et 8ème du groupe finissent respectivement 5ème et 8ème de la compétition. 
Les équipes classées 6ème et 7ème disputent un match de classement pour la 6ème place. 

Groupe UW

Classements places 6 à 7

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Voir aussi 

 Championnats du monde de kayak-polo

Liens externes 
  (site officiel de la compétition)
  (site officiel du kayak-polo en France)

2022
Kayak-polo
Kayak-polo 2022
Kayak-polo Monde 2022
Kayak-polo Monde
Kayak-polo Monde
Sport à Saint-Omer (Pas-de-Calais)